Kirk Jones (1964-), est un réalisateur britannique.
 Kirk Jones (1973-), est un rappeur du groupe ONYX, connu sous le nom de Sticky Fingaz.
 Kirk Jones est un réalisateur canadien.